Penders ist der Familienname folgender Personen:

 Jef Penders (1928–2015), niederländischer Komponist und Dirigent
 Rob Penders (* 1975), niederländischer Fußballspieler